Брент Джей Спайнер (, род. 2 февраля 1949, Хьюстон, Техас) — американский актёр, наиболее известный ролью лейтенанта андроида Дейты в телевизионном сериале «Звёздный путь: Следующее поколение».

Биография 
Брент Спайнер родился 2 февраля 1949 года в больнице Сент-Джозеф в Хьюстоне, штат Техас в семье Сильвии и Джека Спайнеров. Отец Брента умер в возрасте 29 лет от отказа почки, когда будущему актёру было десять месяцев. Когда Бренту исполнилось шесть лет, его мать вышла замуж за владельца музыкального магазина — Сола Минца. И Брент, и его старший брат Рональд взяли фамилию отчима. Через семь лет Сильвия и Сол Минц развелись. Сильвия все ещё живёт в Хьюстоне с третьим мужем — Марти Минцером, брат Брента умер в феврале 1997 года.

Брент впервые задумался о карьере актёра, смотря по телевизору сериал «Я люблю Люси». Учась в средней школе Беллэйра, он посещал драматический класс Сессила Пиккета, где также занимались Деннис, Ренди Куэйд,  и Роберт Вул. После окончания средней школы в 1968 году Брент поступил в Хьюстонский университет. Затем переехал в Чикаго, где выступал в местном театре в пьесе «Первопроходец и шоу прерий».

Брент стал профессиональным актёром в 1970 году, впервые снявшись в эпизодической роли в фильме «Мой милый Чарли». Переехав в Нью-Йорк в 1970-е годы, он работал водителем такси и развозчиком пиццы. Затем дебютировал на Бродвее в 1978 году, играл в таких пьесах как «Воскресенье в парке с Джорджем», «Чайка» и «Три мушкетёра».

В 1984 году Спайнер переехал в Лос-Анджелес, где ему удалось снятся в нескольких пилотных и телевизионных фильмах. Роль андроида Дейты в сериале «Звёздный путь: Следующее поколение» принесла ему наибольшую популярность. Продюсер Джин Родденберри первоначально хотел, чтобы исполнитель Дейты был лысым, но Брент отказался брить голову.

В 1991 году записал первый и пока единственный музыкальный альбом «Ol’Yellow Eyes», посвятив его своим любимым исполнителям — Фрэнка Синатры и Джуди Гарленд.

Личная жизнь 
В конце 1970-х — начале 1980-х у Спайнера были шестилетние отношения с актрисой Свуси Кёрц, которые затем перешли в дружбу. Также у Брента был роман с актрисой Терри Фаррелл. Женат на публицисте Лори Макбрайд, в 2002 году у пары родился сын Джексон.

В настоящее время Брент живёт в Лос-Анджелесе.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Сатурн» лучшему киноактёру второго плана
Выпускники Хьюстонского университета
Выпускники Школы театра и танца Хьюстонского университета